Turnerschaft ist

 ein anderes Wort für Turnverein
 eine besondere Form einer Studentenverbindung, siehe Turnerschaft (Studentenverbindung)
 Namensbestandteil zahlreicher Sportvereine und -verbände:
 Bramstedter Turnerschaft von 1861
 Deutsche Turnerschaft, ehemaliger Dachverband deutscher Turnvereine (1868–1936)
 Freiburger Turnerschaft von 1844
 Freie Turnerschaft München-Gern
 Freie Turnerschaft München-Schwabing
 Hamburger Turnerschaft von 1816 
 Hamburger Turnerschaft Barmbek-Uhlenhorst 1876
 Homberger Turnerschaft
 Turnerschaft Göppingen
 Turnerschaft Kronach
 Turnerschaft Schwaz
 Turnerschaft Wolfurt
 Vereinigte Turnerschaft von 1861 Bückeburg
 Vorarlberger Turnerschaft, Landesturnverband in Österreich
 Verein Grazer Turnerschaft

Siehe auch
 Freie Turnerschaft